Franciaország
Orgères, település Ille-et-Vilaine megyében
Orgères, település Orne megyében